Função de Ackermann
 Geometria de Ackermann

Desambiguação